Boland kan syfta på:

Boland, Uppsala , eller Boländerna – ett område i Uppsala
Mount Boland – ett berg i Antarktis